Osoby noszące nazwisko Bayle:
 Anna Bayle – filipińska modelka
 François Bayle – francuski kompozytor
 Jean-Michel Bayle – francuski motocyklista
 Pierre Bayle – francuski filozof

Miejscowości we Francji:
 Carla-Bayle

Obiekty astronomiczne:
 (11946) Bayle – planetoida

Zobacz też 
 Boyle